Знаменская церковь (церковь иконы Божией Матери «Знамение») — православный храм в станице Зотовской Волгоградской области.

Является памятником архитектуры регионального значения.

История 
В 1682 году в станице уже стояла деревянная Михаило-Архангельская церковь. В 1734 году в станице Зотовской была заложена и в ноябре 1735 года освящена новая деревянная Михайло-Архангельская церковь. В 1757 году её перестроили и создали придел в честь иконы Знамения Божьей Матери. Деревянная церковь ветшала, и в 1785 году жители станицы заложили каменный трехпрестольный Знаменский храм с приделами во имя Архистратига Михаила и во имя Святой великомученицы Параскевы-Пятницы. Освящена была церковь в 1792 году. Здание же старой деревянной церкви было продано в 1796 году в станицу Терновскую (ныне в Ростовской области), где она сгорела от пожара в 1810 году.

С 1798 года священником церкви был Петров Кирилл Петрович. За доблесть местных казаков атаман Матвей Платов подарил церкви 40-пудовый колокол.

В 1920-х годах священнослужители Зотовской церкви и их семьи были признаны контрреволюционерами и осуждены. В мае 1934 года состоялось заседание Зотовского сельсовета с вопросом о закрытии церкви. В этом же месяце она была закрыта. Её здание приспособлено под ссыпной пункт (зернохранилище). Сама церковь была разорена и стала постепенно разрушаться. В 1949 году храм был закрыт.

Первые шаги по возрождению храма были сделаны в 1992 году, когда был образован Знаменский приход в станице Зотовской Алексеевского района Волгоградской области. Был обустроен молитвенный дом в выделенном администрацией здании. Только летом 2011 года непосредственно начались восстановительные работы на пожертвования прихожан, которые продолжаются по настоящее время. Богослужения совершаются по воскресным и праздничным дням. Настоятель храма — священник Михаил Лоза.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Станицы Зотовской Знаменская церковь
 Храм «Знамение» Божией Матери станицы Зотовской
 Станица Зотовская, храм «Знамение Божьей Матери»
 Приход храма Знамение Божией Матери станицы Зотовской Урюпинской Епархии

Храмы Области Войска Донского
Зотовская
Храмы иконы Божией Матери «Знамение»